Yanjing :
 Yanjing () est l'ancien nom de Pékin sous la Dynastie Liao des Khitans.
 Beijing Yanjing Beer Company
 Église catholique de Yanjing, au Tibet